Giuliana Lanata – filologa classica e traduttrice italiana
 Enrico Lanata – calciatore italiano